Lagoa Seca ist der Name von
* Lagoa Seca (Flores), See auf der Azoreninsel Flores
 Lagoa Seca (Natal), Stadtteil von Natal, Hauptstadt des brasilianischen Bundesstaats Rio Grande do Norte
 Lagoa Seca (Paraíba), Gemeinde im brasilianischen Bundesstaat Paraíba
 Lagoa Seca (Pico), See auf der Azoreninsel Pico